Die Kommune Alto del Carmen liegt in der Región de Atacama im Norden Chiles. Die bewohnten Teile der Kommune erstrecken sich über die Flusstäler am Oberlauf des Rio Huasco. Sie besteht aus etwa 30 Einzelsiedlungen. Der Hauptort Alto del Carmen liegt am Zusammenfluss des Río del Carmen mit dem Río del Transito zum Río Huasco.

Landwirtschaft 
In der Kommune wird der landesweit vermarktete Pisco erzeugt. Das Klima ist wüstenhaft mit einer Jahresmitteltemperatur von 13,7 °C und geringen Niederschlägen. Außerdem wird Süßwein angebaut. Die Wasserversorgung stellen die Flussläufe sicher.

Einzelnachweise 

Región de Atacama
Ort in Chile
Ort in Südamerika
Kommune in Chile